Khar Kush är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Baghlan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Toppen på Khar Kush är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Khar Kush är bergig västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Wargag,  meter över havet,  kilometer öster om Khar Kush. Runt Khar Kush är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Khar Kush består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Baghlan (provins)
Berg i Afghanistan 4000 meter över havet eller högre